Sœur Jeanne steht für:
 Sœur Jeanne d'Arc o.p., Jacqueline de Chevigny (1911–1993), französische Dominikanerin, Bibelwissenschaftlerin
 Sœur Jeanne, Jeanne des Anges (1602–1665), französische Ursulinen-Oberin
 Sœur Jeanne, Druck von Charles Emmanuel Patas (1744–1802) einer Radierung von Jean de La Fontaine
 Ma sœur Jeanne, Roman (1874) von George Sand